Prva sezona hrvatskog pjevačkog reality showa Masked Singer Hrvatska trajala je od 2. travnja 2022. do 4. lipnja 2022. i emitirala se na programu RTL.

Pobijednica prve sezone bila je Jelena Žnidarić - Zsa Zsa kao maska "Meduza".

Voditelj i detektivi
Prvu sezonu vodila je hrvatska televizijska voditeljica Antonija Blaće, a u detektivi su bili: Borko Perić, Ida Prester, Enis Bešlagić i Antonija Mandić.

Natjecatelji
Dvanaest osoba iz hrvatskog javnog života, pjevat će, i to cijelo vrijeme pod maskama koje je dizajnirao Juraj Zigman, a natjecatelji su sljedeći:

Epizode

Prva epizoda (2. travnja)

Druga epizoda (9. travnja)

Treća epizoda (16. travnja)

Četvrta epizoda (23. travnja)

Peta epizoda (30. travnja)

Šesta epizoda (7. svibnja)

Sedma epizoda (14. svibnja)

Osma epizoda (21. svibnja)

Deveta epizoda (28. svibnja) 
Na početku polufinalnu emisije prije samih dvoboja, natjecatelji su grupno otpjevali ABBA-inu pjesmu Mamma Mia.

Nakon što sve maske nastupe pojedinačno, maska koja je najviše puta bila pred izbacivanjem, ide u pjevački duel, s jednom od tri preostale maske koju publika odabere.

Deseta epizoda (4. lipnja) - Finale 
Na početku finalne epizode, Balthazar, Galeb, Kiborg, Majka Zemlja, Punjena Paprika, Tintilinić, Licitarsko Srce, Slatkač i Torpedo,maske koje su ispale u prijašnjim emisijama, skupno su otpjevali pjesmu Nine Badrić "Takvi kao ti?".

Izvori

Reality show
Televizijske emisije na RTL-u